Molekulska formula -{C4H8N2O2}- se može odnositi na:

 HA-966
 Dimetilglioksim
 N-Acetilglicinamid